Rauhapfel bezeichnet:

 die Apfelsorte Graue Französische Renette
 (die Frucht von) Gemeiner Stechapfel